«Calle (de) San Martín» puede referirse a:

Vías públicas

en Argentina 
 Calle San Martín, en la ciudad de Rosario, Santa Fe.
 Calle San Martín, en la ciudad de Buenos Aires.
 Calle San Martín, en la ciudad de Formosa.
 Calle San Martín, en la ciudad de Mar del Plata.
 Calle San Martín, en la ciudad de Santa Fe Capital.

en España 
 calle de San Martín, en la ciudad de San Sebastián.